Il doppio del torneo di tennis Togliatti Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Peya e Uros Vico che hanno battuto in finale Aleksej Kedrjuk e Orest Tereščuk 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Uros Vico (Campioni)
 Aleksej Kedrjuk /  Orest Tereščuk (finale)

 Fabio Colangelo /  Marco Crugnola (semifinali)
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2006